Alexejewsk (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Alexejewsk (Irkutsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk
 Alexejewsk (Brjansk), Dorf in der Oblast Brjansk
 früherer Name (bis 1917) der Stadt Swobodny in der Oblast Amur